bas (glas), najdublji muški glas
kontrabas, najveći gudački instrument
bas-gitara, električna bas-gitara